Еміре́йтс () може значити:

 Емірейтс (стадіон)
 Emirates Airline